Rosti - Rösti
 Vicky Rosti, cantante y compositora de pop y rock.